Рађа Наинголан (4. мај 1988) је белгијски фудбалер, који игра на позицији везног играча, а тренутно наступа за Антверпен.

Наинголан, познат и по надимку Нинџа, провео је читаву професионалну каријеру у Италији, где је наступао за Пјаченцу, Каљари, Рому и Интер, а тек 2021. заиграо је за тим из своје домовине.

У периоду од 2009 до 2018 наступио је 30 пута за белгијску репрезентацију и постигао 6 голова. Био је члан екипе која је наступила на европском првенству 2016 године. Повукао се из репрезентације 2018. године након што није уврштен на коначан списак за светско првенство.

Статистика

Клуб 

 До 6. јануара 2021. године.

Репрезентација 

 До 4. фебруара 2020. године.

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1988.
Белгијски фудбалери
Белгијски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Роме
Фудбалери Интера
Фудбалери Каљарија
Фудбалери Пјаченце
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Везни играчи у фудбалу